Acarina – czasopismo
 Roztocze (Acari, daw. Acarina) – pajęczaki